

Nome 
Hoss, Hoß:
Hoss Wright
 Boss Hoss

sobrenome 
 Américo Hoss (1916–1990) 
 Franz Hoß (1866, Viena –1947) 
 Wendell (Engstrom) Hoss (1892–1980) 
 Walther Hoss (1900, Stuttgart – 1993) 
 Bernd Hoss (* 1939) 
 Selim (Ahmed) al-Hoss (* 1929) 
 Willi Hoss (1929-2003) 
 Susanne Hoss (* 1968) 
 Nina Hoss (* 1975)

Höss 
 Rudolf Höss

Desambiguações de sobrenomes